Grahameiland (Brits-Columbia), een Canadees eiland in Brits-Columbia
Grahameiland (Nunavut), een Canadees eiland in Nunavut